

Потаскуєва — присілок, Каменський міський округ, Свердловська область
 Потаскуєва — присілок, Тугулимський міський округ, Свердловська область